Натуральне число 37
 37 рік до нашої ери
 37 рік нашої ери
 37 століття до нашої ери
 37 століття нашої ери